Алексе́й Дми́триевич Жу́ков (род. 2 марта 1944) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1967). Владеет английским, испанским и французским языками. На дипломатической работе с 1967 года.
 В 1971—1973 годах — сотрудник Посольства СССР на Цейлоне.
 В 1973—1974 годах — сотрудник Посольства СССР на Шри-Ланке.
 В 1984—1989 годах — заместитель Постоянного представителя СССР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
 В 1990—1992 годах — ответственный секретарь Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО.
 В 1992—1998 годах — начальник управления — ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Департамента по международному гуманитарному и культурному сотрудничеству МИД России.
 С 10 августа 1998 по 26 июня 2000 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Малайзии и Брунее по совместительству.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса (11 мая 1990).

Награды 
 Орден «Знак Почёта».
 Медаль «За трудовую доблесть».

Семья 
Женат, имеет двух детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Малайзии
Послы Российской Федерации в Брунее